Александр Эмиль Лодовико Каландрелли (; ,  — , ) — немецкий скульптор итальянского происхождения.

Биография 

Александр Эмиль Лодовико Каландрелли родился 9 мая 1834 года в городе Берлине.

В 1848—1852 годах учился в Берлинской Академии художеств, затем занимался в мастерских Фридриха Драке и Августа Фишера и наконец в 1864 году основал собственную мастерскую. С 1884 года профессор Академии художеств.

Начав свою художественную деятельность с небольших восковых фигур, Каландрелли завоевал известность как монументалист — прежде всего, такими работами, как конные памятники Фридриху Вильгельму IV и Вильгельму I, статуя художника Петера Корнелиуса и т. п. Каландрелли также принадлежит часть рельефов для колонны Победы в Берлине, статуи «Возвращение воина» (; из группы «Четыре воинские группы» и «Эльба» (из группы «Четыре немецкие реки») в Тиргартене и другие работы.

Александр Эмиль Лодовико Каландрелли умер 26 мая 1903 года Ланквице. Похоронен на Вильмердорфском кладбище, могила не сохранилась.

Примечания

Ссылки 

 
 Биография

Скульпторы Германии
Скульпторы по алфавиту
Похороненные на Вильмерсдорфском кладбище